

Botanica
 Ezo (botanica) – genere di alghe rosse della famiglia Corallinaceae

Geografia 
 Ezo – antico nome dell'isola di Hokkaidō (Giappone)

Musica 
 EZO – gruppo musicale heavy metal giapponese
 EZO – album discografico degli EZO del 1987

Altro 
 Ezo – altro nome degli Ainu, popolazione di Hokkaidō
 Repubblica di Ezo